Задане кодування символів може бути неспроможним виразити усі символи із множини символів певного документу. Для таких кодувань, або для випадків, коли апаратне та програмне забезпечення не дозволяють вводити напряму деякі символи документу, у мові SGML передбачені спеціальні позначення символів (). Позначення символів становлять незалежний від кодування механізм вводу будь-якого символу із множини символів документу.

Позначення символів у HTML можуть мати дві форми:
 чисельні позначення символів (десяткові чи шістнадцяткові — у формах &#0000; та &#x0000; відповідно);
 сутнісні позначення символів () (у формі &назва;).

Символьні сутності XML 
Специфікація XML не використовує терміни «символьні сутності» чи «сутнісні позначення символів». Натомість у ній визначено п'ять «передбачених сутностей» (), що позначають спеціальні символи, та вимагає щоб усі XML-процесори узгоджувалися з ними.

Позначення для символів ISO 8859-1 
У наведених далі таблицях чисельне позначення символів вказано лише у десятковій формі.

Позначення математичних символів та грецьких літер

Позначення для символів розмітки та інтернаціоналізації

Див. також 
 Відсоткове кодування

Посилання 
 Позначення символів — Відображення документу HTML — W3C 
 Сутнісні позначення символів у HTML 4 — W3C 

Символи
HTML
XML